Antonio Santucci ist der Name folgender Personen:

* Antonio Santucci (Astronom) († 1613), italienischer Astronom
 Antonio Santucci (Philosoph) (1926–2006), italienischer Philosoph
 Antonio Santucci (Bischof) (1928–2018), italienischer Geistlicher, Bischof von Trivento